Стражи Галактики () — команда супергероев из комиксов компании Marvel, действующих в альтернативном будущем. Является первой командой, носящей такое название, вторая команда дебютировала в 2008 году.

История публикаций 
Команда впервые появилась в выпуске № 18 издания Marvel Super-Heroes (январь 1969), написанном Арнольдом Дрейком и нарисованном Джином Коланом. Они появляются в различных изданиях Marvel, таких как Marvel Two-In-One № 4-5 (июль-сентябрь 1974), Giant Size Defenders № 5 и Defenders № 26-29 (июль-ноябрь 1975). В каждом из них другие герои, такие как Капитан Америка, Существо и Защитники, помогали им в войне против инопланетной расы Бадунов.

Следующее появление Стражей было в Marvel Presents № 3-12 (февраль 1976 — август 1977). За этим последовали появления в Thor Annual № 6 (1977), The Avengers № 167—177 (январь-ноябрь 1978) and № 181 (март 1979), Marvel Team-Up № 86 (октябрь 1979) и Marvel Two-in-One № 69 (ноябрь 1980).

В 1990 году Стражи получили свою собственную серию Guardians of the Galaxy, продлившуюся 62 выпуска. Серия была первоначально написана и нарисована Джимом Валентино. С выпуска № 29 (октябрь 1992) Майкл Галлангер становится автором текста и продолжает им оставаться до последнего выпуска № 62 (июль 1995). Так же был выпущен спин-офф Galactic Guardians (июль-октябрь 1994), состоящий из 4 выпусков.

Второй том Guardians of the Galaxy, написанный Дэном Абнеттом и Энди Ланнингом, был выпущен в мае 2008 года. Серия показывала новую команду, состоящую из участников истории Annihilation: Conquest. Команда 1969 года появлялась в выпусках № 12-17 и № 25.

История команды 
Стражи действовали в XXXI веке в альтернативной временной линии вселенной Marvel, называемой Земля-691. Оригинальный состав команды включал Майора Вэнса Астро, астронавта с Земли из XX века, который провёл тысячелетие, путешествуя по системе Альфа Центавра в анабиозе. Он так же являлся альтернативной версией супергероя Вэнса Астровика, известного как Судья.

Другими оригинальными членами команды были Мартинекс Т’Нага, кристаллическая сущность с Плутона; капитан Чарли-27, солдат с Юпитера и Йонду Удонта, синекожий благородный дикарь с планеты Центаури-IV (четвёртой планеты, вращающейся вокруг система Альфа Центавра B). Каждый по-видимому, был последним представителем своей расы, и они были вынуждены объединиться в одну команду против действий Бадунов, инопланетной расы, пытающейся завоевать Солнечную систему.

В ходе войны против инопланетных захватчиков команда принимает в свой состав новых членов — Звёздного ястреба и Никки, созданных писателем Стивом Гербером и художником Сэлом Бусема, и путешествует в прошлое, где сталкивается c различными героями Земли XX века, такими как Капитан Америка и Существо.

Стражи в конечном счёте побеждают Бадунов, но вскоре находят нового врага в лице Корвака, который оказался творением Бадунов. После объединения с Тором для победы над Корваком в XXXI веке Стражи преследуют Корвака в XX веке, где вместе с Мстителями сражаются с ним в финальной битве.

Стражи возвращаются в своё время и участвуют в нескольких приключениях с пополнениями в команде, такими как сестра Звёздного ястреба Алета, бывший герольд Галактуса Огненный Лорд, представитель Нелюдей Талон, представительница Скруллов Реплика и Рита ДеМара, вторая версия Жёлтого жакета.

Ожидая расширения команды Мартинекс покидает её в поисках новых членов для второй команды, названной Галактические Стражи, куда вошли такие персонажи, как Голливуд, Мейнфрейм и Дух мщения, являющиеся альтернативными версиями Чудо-человека, Вижена и Призрачного гонщика соответственно.

Состав команды

Галактические Стражи

Появление вне комиксов 
 Член Стражей Галактики 1969 года Йонду, сыгранный Майклом Рукером, появляется в фильме «Стражи Галактики», посвящённом команде 2008 года.
 В фильме «Стражи Галактики. Часть 2» появляются другие члены команды: Стакар Огорд (Сильвестр Сталлоне), Мартинекс (Майкл Розенбаум), Чарли-27 (Винг Рэймс), Алета Огорд (Мишель Йео), Круггар и Мейнфрейм, озвученная Майли Сайрус

Примечания

Ссылки 
 Стражи Галактики на Marvel.com
 Стражи Галактики на Comic Vine

Команды и организации Marvel Comics
Супергеройские организации Marvel Comics
Издания Marvel Comics
Комиксы 1990 года
Научно-фантастические комиксы
Вымышленные путешественники во времени